Pseudoniem of bijnaam; als bijwoord: 'ook genoemd' (van het Latijnse álias víces)
 Alias (film), een Belgische film uit 2002
 Alias (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2001-2006
 Alias (softwarebedrijf), een Amerikaans bedrijf voor grafische software, eerder bekend als Alias|WaveFront, in 2006 overgenomen door Autodesk
 Alias Enterprises, een Amerikaanse uitgeverij
 Alias Records, een Amerikaans platenlabel
 Alias (Canadese band), een Canadese muziekgroep